Arius steht für:
 Arius (~260–nach 327), christlicher Presbyter
 Großer Arius, Höhenrücken in Rheinland-Pfalz
 Kleiner Arius, Höhenrücken in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Arrius
 Areus
 Areios